Хельмер () является именем или фамилией германского происхождения. Известные носители:

Фамилия 
 Хельмер, Герман (1849—1919) — немецкий архитектор.
 Хельмер, Роджер (род. 1944) — британский политик.
 Хельмер, Томас (род. 1965) — немецкий футболист.
 Хельмер, Эдмунд фон (1850—1935) — австрийский скульптор.

Имя 
 Мёрнер, Хельмер (1895—1962) — норвежский олимпийский чемпион по конному троеборью.
 Хансен, Хельмер (1870—1956) — норвежский путешественник.
 Томсен, Хельмер (род. 1975) — фарерский музыкант.